La denominación Condado de Rock puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Rock, condado de Minnesota.
 Condado de Rock, condado de Nebraska.
 Condado de Rock, condado de Wisconsin.